Berg (něm. „hora“) může být:

názvy sídel
 Berg (Bavorsko) – obec u Starnberského jezera v Bavorsku
 Berg (zámek)
 Berg (Dolní Rakousy) – obec v Dolním Rakousku
 Berg (Francie) – obec ve francouzském departementu Bas-Rhin
 Berg (Horní Franky) – městečko v Bavorsku
 Berg (Lucembursko) – vesnice v obci Betzdorf v Lucembursku
 Berg am Irchel – obec ve Švýcarsku
 Berg bei Neumarkt in der Oberpfalz – obec v Bavorsku
 Heist-op-den-Berg – obec v Belgii

příjmení
 Aki-Petteri Berg (* 1977) – finský hokejista
 Alban Berg (1885–1935) – rakouský hudební skladatel a klavírista
 Fridtjuv Berg (1851–1916) – švédský politik
 Friedrich Wilhelm Rembert von Berg (1793–1874) – ruský generál polní maršál (také znám jako Fjodor Fjodorovič Berg)
 Harald Berg (* 1941) – norský fotbalista
 Henning Berg (* 1969) – norský fotbalista a trenér
 Henning von Berg (* 1961) – německý portrétní fotograf
 Josef Berg (1927–1971) – český hudební skladatel
 Lena Sabine Berg (* 1958) – švýcarská herečka
 Lev Berg (1876–1950) – ruský geograf, biolog a ichtyolog
 Lodewijk van den Berg (* 1932) – americký astronaut
 Max Berg (1870–1947) – německý architekt a urbanista
 Michal Berg (* 1980) – český politik a podnikatel
 Paul Berg (1926–2023) – americký biochemik, nositel Nobelovy ceny

jiné
 Berg C.I – rakouský průzkumný letoun
 Komorní orchestr Berg
 Vévodství Berg

Související články 
 Burg
 Berk
 Berger
 Bergman
 Bergson

Externí odkazy 
 

Rozcestníky - místopisné jméno
Rozcestníky - příjmení